Mammoth, super-vilain de l'univers DC Comics ;
Mammoth, film de 2006 réalisé par Tim Cox ;
Mammoth, film de 2009 réalisé par Lukas Moodysson ;
Mammoth, maison d'édition filiale d'Egmont.

Toponyme 
 Mammoth, municipalité de l'Arizona ;
 Mammoth, localité du Wyoming ;
Mammoth Peak, sommet de la Sierra Nevada dans le comté de Tuolumne ;
Mammoth Mountain, volcan de la Sierra Nevada dans le comté de Madera et le comté de Mono ;
Mammoth Lakes, municipalité de Californie près de ce volcan.

Homonymie de titre